Donja Batina (Konjščina)
 Donja Batina (Zlatar)